Кованов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Кованов Володимир Васильович (1907—1986) — радянський хірург і анатом, академік (1963) і віце-президент (з 1966) АМН СРСР, заслужений діяч науки РРФСР (1965). Ректор Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сєченова.
 Кованов Костянтин Васильович (1921—2011) — український фізіолог, доктор медичних наук, професор.
 Кованов Павло Васильович (1907—1986) — радянський державний діяч, голова Комітету народного контролю СРСР, другийй секретар ЦК КП Грузії, член ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР 5—8-го скликань.

Кованова 
 Кованова Баїра Сергіївна ( 1987) — російська шахістка, гросмейстер серед жінок.